

Literatura 
 Frankenstein — romance de terror gótico de Mary Shelley, de 1831
 Victor Frankenstein — personagem-título do romance de Shelley
 Monstro de Frankenstein — personagem que é o tema do romance de Shelley

Geografia 
 Ząbkowice Śląskie — cidade de Silésia, Polônia, antes chamada de Frankenstein
 Frankenstein (Renânia-Palatinado) — município do estado da Renânia-Palatinado, Alemanha

Cinema e televisão 
 Frankenstein (1910) — primeiro filme baseado na obra de Mary Shelley, de Thomas Edison, de 1910
 Frankenstein (1931) — segundo filme baseado, de James Whale, de 1931
 A Noiva de Frankenstein — sequência do filme de 1931, também de James Whale, de 1935
 Son of Frankenstein — segunda sequência do filme de 1931, de Rowland V. Lee, de 1939
 The Curse of Frankenstein — terceiro filme baseado, de Terence Fisher, de 1957
 A Vingança de Frankenstein — sequência do filme de 1957, também de Terence Fisher, de 1958
 Young Frankenstein — filme de Mel Brooks, de 1974
 A Prometida — remake do filme A Noiva de Frankenstein, de Franc Roddam, de 1985
 Frankenstein Unbound — (br: Frankenstein - Terror das Trevas) filme de Roger Corman, com Raul Julia no papel de Victor Frankenstein, de 1990
 Mary Shelley's Frankenstein — filme de Kenneth Branagh, com ele mesmo no elenco, Helena Bonham Carter e Robert De Niro, de 1994
 Frankenstein (telefilme) — filme de Jed Mercurio, com Helen McCrory no elenco, de 2007
 I, Frankenstein — filme de 2014, baseado numa graphic novel por sua vez baseada no romance de Mary Shelley, com Aaron Eckhart e Bill Nighy
 Frankenstein (2015)

Banda desenhada 
 Frankenstein (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics, baseado no personagem criado por Mary Shelley
 Frankenstein (DC Comics) — personagem da DC Comics criador por Edmond Hamilton e Bob Kane, baseado no personagem criado por Mary Shelley

Desambiguação
Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos